Taffin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Taffin († 1602), niederländischer Calvinist

Siehe auch:
 Ein Mann wie Taffin